ttg – codice ISO 639-3 della lingua tutog 2